Amitus är ett släkte av steklar som beskrevs av Samuel Stehman Haldeman 1850. Amitus ingår i familjen gallmyggesteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Gallmyggesteklar
Amitus